Příjmení Ženatý nese více různých osobností:

 Berty Vojtěch Ženatý (1889–1981) – český baťovec
 Daniel Ženatý (* 1954) – český protestantský teolog a synodní senior Českobratrské církve evangelické
 Emil Ženatý (1915–1994) – český evangelický farář
 Ivan Ženatý (* 1962) – český houslový virtuóz a hudební pedagog
 Kamila Ženatá (* 1953) – česká výtvarná umělkyně

Česká příjmení